El Torneig de Düsseldorf 2013, oficialment conegut com a Power Horse Cup 2013, és una competició tennística professional que es juga sobre terra batuda i està inclosa en les sèries 250 de l'ATP. L'edició inaugural del torneig es va celebrar entre el 19 i el 25 de maig de 2013 al Rochusclub de Düsseldorf, Alemanya. Aquest torneig va aparèixer en substitució de la Copa del món de tennis per equips que es disputava en la mateixa seu.

Quadre individual masculí

Quadre dobles masculins

Enllaços externs 
 Web oficial   
 Quadre individual masculí 
 Quadre dobles masculins 

2013
ATP World Tour 2013
Esport a Düsseldorf